Viviana Ramírez Spinosa nacida en Armenia, es una diseñadora y artista plástica y digital colombiana.  Nació el 31 de agosto de 1984. Estudió su primaria y secundaria en el Colegio San Jose Hermanos Maristas de Pereira hasta 2001. Su formación en artes comenzó en la  Universidad del Quindío, en la Facultad de Artes Plásticas, hasta 2005, y continuó en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, en la Facultad de Artes Plásticas entre los años 2006 y 2010. Cursó estudios de inglés en The London School of Business and Finances entre 2009 y 2012 a la par que daba inicio a sus estudios en arte digital en el Chelsea College of Arts. A su vez se formó en The Art Institute of Philadelphia en técnicas de muralismo y grafiti.

Ha expuesto en la Universidad Gran Colombia en varias de sus sedes, en el Club Militar de Bogotá, en Arango Insulation, en el estado de Georgia en Estados Unidos, en la Casa Santa María, exposición Perspectivas de lo femenino de Bogotá en abril de 2017, en la galería Panache en el estado de Filadelfia, en Estados Unidos.
Pintó el mural del Pacto para la innovación en la Universidad Javeriana de Bogotá.
Hizo parte de las exposiciones colectivas 40 años y 40 artistas de la Gobernación del Quindío en 2006; Sueños, amores y vida, de la Galería Cero en 2006; fue invitada a CAOS: Artisti colombiani nell´ottava di santegidio ad orte en Roma, Italia, en 2009 y en Art Basel 2014 en el Miami Art Show Wynwood. Es fundadora del Festival de arte  Artistas vuelven al Quindío.
Fue la artista seleccionada por la Casa Museo Enrique Grau y la Gobernación del Quindío para intervenir una escultura de Enrique Grau Araújo, una Rita que hizo en versión con motivos del Eje Cafetero en 2017 y que hoy reposa en la glorieta del Parque Constitución de Armenia.

Referencias

Enlaces externos 
 https://www.youtube.com/watch?v=onPpXKJsido Entrevista en video a la artista.
 http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-viviana_spinosa_la_cuota_artstica_del_quindo_y_colombia_en_art_basel_miami-seccion-la_salida-nota-82821

Alumnado de la Universidad del Quindío
Alumnado de la Universidad Nacional de Colombia
Escultores de Colombia del siglo XXI
Pintores de Colombia del siglo XXI
Escultoras de Colombia
Nacidos en Armenia (Quindío)
Artistas de instalaciones